strikt konvex steht für:
 strikt positives Vorzeichen des Krümmungsradius in der Kurvendiskussion, siehe Konvexe und konkave Funktionen #Weitere Klassifizierungen
 Strikt konvexer Raum, besonderer normierter Raum